Evangelische Kirche Massenheim steht für:

 Evangelische Kirche Massenheim (Bad Vilbel), denkmalgeschütztes evangelisches Kirchengebäude in Bad Vilbel-Massenheim im Wetteraukreis, Hessen
 Evangelische Kirche Massenheim (Hochheim am Main), denkmalgeschütztes evangelisches Kirchengebäude in Hochheim am Main-Massenheim im Main-Taunus-Kreis, Hessen